Горо́шко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Горошко Владислав Вікторович — солдат ОЗСП «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Горошко Ярослав Павлович — український військовик, Герой Радянського Союзу, патрон пластового куреня.
 Горошко Ірина — українська танцюристка, Заслужена артистка УРСР.
 Горошко Михайло Васильович — російський вчений геолог, доктор геолого-мінералогічних наук.
 Горошко Олег Олександрович — український вчений-механік, доктор фізико-математичних наук.
 Горошко Олег Володимирович (1989) — білоруський хокеїст.
 Горошко Лев — білоруський релігійний діяч, педагог, культуролог, письменник і публіцист.
 Горошко Мирон Петрович — український вчений-лісівник.
 Горошко Михайло — священик УГКЦ, капелан для українців канадської армії.
 Горошко Юрій Автономович — український поет, фольклорист, краєзнавець.
 Горошко Данило Іванович — Георгіївський кавалер; підпоручик; 22 серпня 1917 (посмертно).
 Горошко Петро Якович — Георгіївський кавалер; підпоручик; 31 липня 1917.
 Горошко Юрій Устимович (Іустинович) (1961—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
Українські прізвища